The Bachelor's Baby – film del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Bil 'Broncho Billy' Anderson
 The Bachelor's Baby – film del 1927 diretto da Frank R. Strayer
 The Bachelor's Baby – film per la televisione del 1996 diretto da Paul Schneider